Stephansberg steht für
 Stephansberg (Bamberg)
 Stephansberg (Kleinlangheim), Ortsteil der Gemeinde Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Stephansberg, deutscher Name von Szczepków, Niederschlesien, Polen
Siehe auch:
 Stefansberg